En biologie, un photorécepteur désigne un neurone ou une molécule sensible à la lumière.

En électronique, un photorécepteur est un composant capable de transformer un rayonnement lumineux en signal électrique. On utilise aussi le terme photodétecteur.